Сезон 2001/2002 стал для Атлетико Мадрид 2-м в Сегунде, второму по силе дивизиону Испании. Под руководством нового главного тренера Луиса Арагонеса команде со второй попытки удалось вернуться в элитный дивизион испанского футбола.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

25.300.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

31.300.000

Зима 

0

Общие убытки:25.300.000

Общая прибыль:31.300.000

Разница:6.000.000

Соревнования

Сегунда

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Испании

2-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Атлетико» Мадрид